Maximinus was de naam van verschillende Romeinen:
twee Romeinse keizers:
Maximinus I Thrax;
Maximinus II Daia.
Maximinus, een praefectus praetorio.
Maximinus van Aix (1e eeuw n.Chr.), legendarische eerste bisschop van Aix-en-Provence
Maximinus van Trier (+346), bisschop van Trier (329-346)